Rivas puede referirse a los siguientes topónimos:

 General Rivas, localidad del partido de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Rivas (Costa Rica), distrito del cantón de Pérez Zeledón, en la provincia de San José (Costa Rica).
 Rivas (Zaragoza), localidad del municipio de Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza (España).
 Rivas de Tereso, localidad del municipio de San Vicente de la Sonsierra, en la comunidad autónoma de La Rioja (España).
 Rivas-Vaciamadrid, municipio de la Comunidad de Madrid (España).
 Rivas (Loira), población y comuna de la región de Ródano-Alpes, en el departamento de Loira (Francia).
 Rivas (Nicaragua), ciudad y municipio de Nicaragua.
 El departamento de Rivas, división política y administrativa de Nicaragua.

Además, puede hacer referencia a:

 El duque de Rivas (1791-1865), dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español.
 El nombre común de la planta Ribes rubrum.